O Campeonato Goiano de Rugby Sevens, também conhecido como Goiás Sevens (ou simplesmente GO Sevens), é um torneio disputado em etapas no segundo semestre do ano, por times de Seven-a-side dos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins.

Edições

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Categoria Juvenil Masculino M18/M19

Categoria Juvenil Feminino M18/M19

Categoria Infantil Masculino M15/M16

Categoria Infantil Feminino M15/M16

Equipes que participaram 

* Equipes que não confirmaram a participação.

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Taça Tupi - Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Super Sevens
  Copa Brasil Central de Rugby
  Circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens
 Campeonato Goiano de Rugby XV
 Circuito Goiano de Rugby Sevens
 Festivais Juvenis
 Nordeste Sevens
 Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
 Campeonato Piauiense de Rugby Sevens
 Torneio Universitário de Rugby Seven a Side
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens
 IRB Sevens World Series

Ligações externas 
 Facebook Oficial da Federação Goiana de Rugby
 Página Oficial da Confederação Brasileira de Rugby

Campeonato Goiano de Rugby